Юнона (Гера) Лудовизи (Juno Ludovisi) — античная скульптура, громадная мраморная голова, 1-я половина 1 в. н. э. В образе богини Юноны здесь изображена Антония Младшая.

Античная статуя Юноны Лудовизи стала знаковой для веймарцев XVIII—XIX вв. Привлёкши внимание Винкельмана, она на столетие стала самим воплощением идеала древнегреческого искусства. По Винкельману, её отличает сочетание гордой «возвышенности» и «прекрасного» взгляда. Ею восхищался Гёте. По К. Ф. Морицу, «Юнона вызывала представление о возвышенной, соединённой с властностью красоте».

Примечания

Литература 
 K. Patricia Erhart, «A Portrait of Antonia Minor in the Fogg Art Museum and Its Iconographical Tradition», American Journal of Archaeology 82.2 (Spring 1978:193-212).
 R. Tölle-Kasterbein, «Juno Ludovisi: Hera oder Antonia Minor?» Mitteilungen dI (A), 89 1974.
 Művészeti lexikon II. (F-K). Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981. 536. o.
Фридрих Шиллер - Письма об эстетическом воспитании человека (Письмо 15)

Скульптура Древнего Рима
Скульптуры из мрамора
Скульптуры I века
Гера
Скульптуры по сюжетам греко-римской мифологии
Здания и коллекции рода Людовизи